Quattrocentoventi (420) è il numero naturale dopo il 419 e prima del 421.

Proprietà matematiche 
 È un numero pari.
 È un numero composto con 24 divisori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, 420. Poiché la somma dei suoi divisori (escluso il numero stesso) è 924 > 420, è un numero abbondante.
 È un numero di Harshad nel sistema numerico decimale.
 È un numero scarsamente totiente.
 È un numero pratico.
 È parte delle terne pitagoriche (29, 420, 421), (65, 420, 425), (77, 420, 427), (144, 420, 444), (153, 420, 447), (175, 420, 455), (224, 420, 476), (252, 336, 420), (315, 420, 525), (341, 420, 541), (352, 420, 548), (400, 420, 580), (420, 441, 609), (420, 513, 663), (420, 560, 700), (420, 637, 763), (420, 675, 795), (420, 832, 932), (420, 851, 949), (420, 935, 1025), (420, 1008, 1092), (420, 1189, 1261), (420, 1225, 1295), (420, 1440, 1500), (420, 1547, 1603), (420, 1739, 1789), (420, 2079, 2121), (420, 2185, 2225), (420, 2432, 2468), (420, 2925, 2955), (420, 3136, 3164), (420, 3663, 3687), (420, 4400, 4420), (420, 4891, 4909), (420, 6293, 6307), (420, 7344, 7356), (420, 8815, 8825), (420, 11021, 11029), (420, 14697, 14703), (420, 22048, 22052), (420, 44099, 44101).
 È un numero palindromo e un numero a cifra ripetuta nel sistema di numerazione posizionale a base 27 (FF), a base 29 (EE) e in quello a base 34 (CC).
 È un numero malvagio.
 È un numero oblungo, ovvero della forma n(n+1).

Astronomia 
 420P/Hill è una cometa periodica del sistema solare.
 420 Bertholda è un asteroide della fascia principale del sistema solare.
 NGC 420 è una galassia lenticolare della costellazione dei Pesci.

Astronautica 
 Cosmos 420 è un satellite artificiale russo.

Telecomunicazioni 
+420 è il prefisso telefonico internazionale della Repubblica Ceca

Altri progetti 

Numeri interi